Alvsburgo (condado) — antigo condado da Suécia
Alvsburgo (Gotemburgo) — bairro tradicional de Gotemburgo
Ponte de Alvsburgo — ponte na Suécia
Fortaleza de Nova Alvsburgo — antiga fortaleza de Gotemburgo (-)
Fortaleza de Alvsburgo — antiga fortaleza de Gotemburgo ()
Linha de Alvsburgo — linha ferroviária na Suécia

Desambiguações de topônimos